Difluor, diatomisch chemisch element
 Fietssnelweg F2 van Brussel naar Gent in België